Termín divoká karta má původ v karetních hrách, postupně se však rozšířil do dalších oblastí.

Divoká karta může znamenat:

 Divoká karta (karetní hra) – hrací karta nahrazující kvalitu všech dalších karet karetní hry
 Divoká karta (sport) – karta umožňující osobě či týmu zúčastnit se konkrétní sportovní soutěže (její fáze) bez nutnosti splnění předem stanovených (kvalifikačních) kritérií
 Wild card (událost) – málo pravděpodobná událost s významnými důsledky
 Wild Card 2 – loterijní hra v severocentrálním regionu Spojených států amerických
 Divoká karta (seriál), angl. Wild Card – americký televizní seriál z roku 2003 s hlavní postavou Zoy Busiekové
 Divoká karta – slovenský název amerického filmu Wimbledon z roku 2004
 Wildcard – malé hudební vydavatelství, součást Polydor Records
 Žolíkový znak () – zástupný znak pro zápis většího množství řetězců, obvykle jmen souborů

Hudební album
 Wild Card (album, The Rippingtons) – třinácté hudební album jazzové skupiny The Rippingtons z roku 2005
 Wild Card (album, ReVamp) – studiové album kapely ReVamp, 2013
 Wild Card (album, The Warratahs) – studiové album kapely The Warratahs, 1990